A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az úszás női 10 km-es nyílt vízi versenyszámát augusztus 20-án rendezték. A versenyszám első alkalommal szerepelt az olimpiai játékok programján, a szám első olimpiai bajnoka az orosz Larisza Ilcsenko lett.

Végeredmény

Források 
 
 

NN